Продром(ос) может означать:

 Продром ( — предвестник от  — бегущий впереди, предвестник) — период, предшествующий болезни.

Топоним 
 Продром (Афон) — румынский православный скит на Афоне.
 Продромос (озеро) — водохранилище на Кипре объёмом 120 тыс. м³.
 Айос-Продромос — город в Греции.
  — село в Греции.
 Продромос (Кипр) — деревня на Кипре у Лимасола.
 Продромос (Парос) — село в Греции на острове Парос.
 Тимиос-Продромос (Иоанна Крестителя) — православный монастырь и мыс в Греции возле Кавалы.

Греческая фамилия, имя и прозвище 
Продром(ос) (, от  — «впереди» и  — «путь»):
 Святой Продром (Иоаннес о Продромос) (в значении «предвестник, предтеча» — церковный эпитет пророка Иоанна Предтечи.
 Иоанн II (митрополит Киевский), в миру Христос Продром — православный митрополит Киевский (до 1077—1080—1089), грек, дядя Феодора Продрома.
 Феодор Продром — византийский писатель и поэт XII века.
 Продром (Кацулис) (род. 1982) — епископ Тулиарский и Южного Мадагаскара Александрийского патриархата.
 Продром (Ксенакис) (род. 1979) — епископ Кносский, викарий Критской архиепископии.
 Продромос Езнепидис () — отец святого Паисия Святогорца Афонского.

См. также 
 Продрому
 Продрома